La stagione 1999 della Formula Nippon fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 14 differenti team, 26 differenti piloti, 3 differenti telaisti e un solo motorista.

Al termine delle competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota olandese Tom Coronel alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 99L e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Tutte le vetture sono spinte da motori Mugen.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati Completi

R14=ritirato ma classificato R=ritirato  NS=non parte

Collegamenti esterni

 04
Nippon